polietylen – tworzywo sztuczne, polimer etenu
 Portable Executable – termin informatyczny
 Puchar Ekstraklasy – rozgrywki piłkarskie w Polsce
 Puchar Europy w lekkoatletyce
 Parlament Europejski
 private equity 
 PE (ang. Price-Earnings) – wskaźnik ekonomiczny C/Z
 Pierwsza Era – w mitologii Śródziemia J.R.R. Tolkiena
 obrzęk płuc
 zatorowość płucna
 Przewód ochronny PE